Kurusjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kurusjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Kurusjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (68,7 ha)

Se även
Kursujärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn